Fick er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Adolf Fick (1829–1901) – tysk fysiolog
 August Fick (1833–1916) – tysk filolog
 Rudolf Fick (1866–1939) – tysk anatom

Efternavne